Памятник дворнику:
 Памятник дворнику — в Балашихе
 Памятник дворнику — во Владимире
 Памятник дворнику — в Санкт-Петербурге
 Памятник дворнику — в Уфе